Die Liste der Weltausstellungen enthält alle als Weltausstellungen bekannten Veranstaltungen ohne die durch das BIE anerkannten Internationalen Gartenbauausstellungen (Horticultural Exhibitions AIPH). Das Bureau International des Expositions (kurz BIE) ist seit 1928 die offizielle Institution zur Vergabe der Weltausstellungen. Die Liste unterteilt die Ausstellungen deshalb in Kategorien entsprechend der Anerkennung seitens des BIE.

Kategorien

Liste

Literatur

Fachliteratur 
 Einfach gigantisch – 150 Jahre Faszination Weltausstellung 1851–2000, Sonderheft der Zeitschrift „Damals – Das aktuelle Magazin für Geschichte und Kultur“, Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), Stuttgart 1998, ISBN 3-421-05156-9
 Alexander C. T. Geppert: Welttheater: Die Geschichte des europäischen Ausstellungswesens im 19. und 20. Jahrhundert. Ein Forschungsbericht, in: Neue politische Literatur 47.1 (2002), S. 10–61.
 Alexander C. T. Geppert: Fleeting Cities. Imperial Expositions in Fin-de-Siècle Europe. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2010. ISBN 978-0-230-22164-2
 Alexander C. T. Geppert:  Weltausstellungen, in: Europäische Geschichte Online, hrsg. vom Institut für Europäische Geschichte (Mainz), 2013, Zugriff am: 2. September 2013.
 Winfried Kretschmer: Geschichte der Weltausstellungen. Campus, Frankfurt am Main/New York 1999, ISBN 3-593-36273-2
 Eric Mattie: Weltausstellungen. Belser, Stuttgart/Zürich 1998, ISBN 3-7630-2358-5
 Monika Meyer-Künzel: Der planbare Nutzen. Stadtentwicklung durch Weltausstellungen und Olympische Spiele. Dölling und Galitz, Hamburg 2001, ISBN 3-933374-89-8
  Reichskommissariat/J.A.Stargardt, Berlin 1900. (PDF; 50,1 MB)
 Eric Larson: The devil in the White City, Vintage Press, 2004, ISBN 978-0-375-72560-9; 447 S., ca. 20 Abb. (Zur Geschichte der Columbian World Exhibition in Chicago 1893 in Kombination mit der Geschichte eines Massenmörders der zu dieser Zeit in Chicago sein Unwesen trieb)
 Beat Wyss: Die Pariser Weltausstellung 1889: Bilder von der Globalisierung. Suhrkamp/Insel, Frankfurt a. M. 2010, ISBN 978-3-458-17485-1

Literaturlisten 
 
 Digitale Literatursammlung zu Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts, Universitätsbibliothek Heidelberg.

Weblinks 

 Bureau International des Expositions, Paris
 worldexpositions.info Fotografien und Beschreibungen zu mehreren Weltausstellungen ab 1992 + unabhängiger Expo-Führer 2010

Einzelnachweise 

 Liste
Weltausstellungen